Le  est le nom de plusieurs unités militaires :
 
 
 

 
 
 
 
 
 

95e régiment d'artillerie
95e régiment d'infanterie
95e régiment d'infanterie territoriale

 
 

 
 
 

 
  de fusiliers, devenu brigade des fusiliers britannique
 
 
 
 
 

95e régiment de sécurité (Allemagne)
 
 
 

Homonymie d'unités militaires